BO3 steht für:
 Borat-Ion, siehe Borate
 das Videospiel Call of Duty: Black Ops III

Bo3 steht für:
 Best-of-3-Modus, Turnierspielverfahren

BO.3 steht für:
 Etablissements Borel BO.3, französisches Flugzeug

BO3